Palomar puede hacer referencia a:

 Un palomar, una construcción popular para la crianza de pichones y palomas.
 Palomar, una novela del escritor italiano Italo Calvino.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Palomar (Alicante) (C.P. 03158), en la provincia de Alicante (España).
 Palomar (Cabañaquinta) (C.P. 33686), en Cabañaquinta, Asturias (España).
 Palomar (Ribera de Arriba) (C.P. 33140), en Ribera de Arriba, Asturias (España).
 Palomar (Valencia) (C.P. 46891), en la provincia de Valencia (España).
 Palomar de Arroyos (C.P. 44708), en la provincia de Teruel (España).
 Palomar (Jiménez) (C.P. 4353), en la provincia de Santiago del Estero (Argentina).
 El Observatorio Palomar, un observatorio astronómico de propiedad privada localizado en la ciudad de San Diego, en el estado de California (Estados Unidos).